Venejoki kan syfta på följande platser:

Finland 

 Venejoki (vattendrag, lat 67,52, long 24,93), Lappland, 
 Venejoki (vattendrag, lat 67,28, long 24,10), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar